Конфлан-ан-Жарнизи () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Брие. Население кантона на 2011 год составляло 19600 человек.				
						
Код INSEE кантона 54 11. Всего в кантон Конфлан-ан-Жарнизи входят 25 коммун, из них главной коммуной является Конфлан-ан-Жарнизи.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель